Менхивар () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Менхивар, Иван (род. 1982) — сальвадорский боец ММА.
 Менхивар, Ричард (род. 1990) — сальвадорский футболист, полузащитник.
 Менхивар Ларин, Рафаэль (1935—2000) — сальвадорский революционер, экономист и политолог.
 Менхивар Очоя, Рафаэль (1959—2011) — сальвадорский писатель, журналист и переводчик.